Viškovci peut désigner :

Viškovci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Pleternica, comitat de Požega-Slavonie ;
Viškovci, un village et une municipalité de Croatie situés dans le comitat d'Osijek-Baranja.